Lee Seo-jin (Hangul: 이서진, n. 30 ianuarie 1971) este un actor sud-coreean. A devenit popular în Coreea după rolul avut în drama Damo. Este de asemenea cunoscut pentru gropițele din obraji. A avut o relație cu partenera sa din serialul "Lovers", Kim Jung Eun care a început în ianuarie 2007 și s-a sfârșit în 29 octombrie 2008.

Filmografie

Seriale
 Soul (MBC, 2009)
 On Air (SBS, 2008, cameo)
 Yi San (MBC, 2007)
 Lovers (SBS, 2006)
 Freeze (CGV, 2006)
 Phoenix (MBC, 2004)
 Damo (MBC, 2003)
 Shoot for the Star (SBS, 2002)
 Since We Met (MBC, 2002)
 Her House (MBC, 2001)
 House Above the Waves 파도 위의 집 (SBS, 1999)
 Wang Cho 왕초 (MBC, 1999)

Filme
 Shadowless Sword (2005)
 I Love You (2001)
 Ghost Taxi (2000)

Premii
 2007 MBC Drama Awards: Top Excellence Acting Award for Yi San
 2006 SBS Acting Award: Popularity Award
 2006 SBS Acting Award: Top 10 Popularity Award
 2004 MBC Drama Award: Best Couple with Lee Eun Joo in Phoenix
 2003 MBC Drama Award: Outstanding Performance
 2003 MBC Drama Award: Best Couple with Ha Ji Won in Damo
 2001 MBC Drama Award: New Face Actor

Trivia
 Educație: New York University (Business Management major)
 Limba: Engleza și Coreeana

Legături externe 

Nașteri în 1973
Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață